Slovo korium či jeho původní latinská podoba corium může být:

 kůže, orgán pokrývající těla obratlovců
 škára, vrstva kůže chránící tělo před poškozením
 korium (materiál), láva vzniklá roztavením aktivní zóny při havárii jaderného reaktoru

označení rodů
 Corium, latinsky hedvábnice
 Corium, latinsky kuřinka

označení druhů
 dřevokaz kožový, latinsky Byssomerulius corium, Meruliopsis corium, Merulius corium, Thelephora corium nebo Sesia corium
 chřapáč černý, latinsky Lachnea corium, Macropodia corium, Cowlesia corium, Paxina corium, Cyathipodia corium nebo Peziza corium
 stopečka černá, latinsky Helvella corium
 škárka hvězdicovitá, latinsky Mycenastrum corium, Scleroderma corium nebo Lycoperdon corium
 žilnatka proměnlivá, latinsky Merulius corium var. pallens

Související články 
 Coria